Potter je anglicky hrnčíř. Slovo se stalo poměrně rozšířeným příjmením anglosaského světa. Nesly je mimo jiné i následující osobnosti:

Osobnosti

Skutečné 
 Beatrix Potterová (1866–1943) – britská spisovatelka, ilustrátorka, přírodovědkyně a ochránkyně anglického venkova
 Chris Potter – více osobností (rozcestník)
 Chriss Potter – kanadský herec
 Dean Potter (1972–2015) – americký horolezec
 Graham Potter (* 1975) – anglický fotbalista a fotbalový trenér 
 Issac Potter – britský mechanik, roku 1722 postavil atmosférický parní stroj
 Lauren Potter (1990) – americká herečka
 Monica Potter (1971) – americká modelka a herečka
 Nic Potter (1951–2013) – britský baskytarista a hudební skladatel
 Paulus Potter (1625–1654) – holandský malíř krajin a zvířat
 Philip Potter (1921–2015) – metodistický kazatel, generální tajemník Světové rady církví
 Sally Potterová – britská režisérka a scenáristka

Fiktivní 
 Harry Potter (postava) – postava ze série románů Joanne Rowlingové
 Potterovi – rodina Harryho Pottera z románů Joanne Rowlingové
 plk. Sherman Tecumseh Potter – postava ze seriálu M*A*S*H

Místní názvy 
 Potter County – tři okresy v USA
 Potter (Nebraska)
 Potter (New York)
 Potter (Wisconsin)

Ostatní 
 Potterův syndrom – defekt plodu

Rozcestníky - příjmení